

Profil
Nume: 이인성 / Lee In Sung
Profesie: Actor
Data nasterii: 1996-Jul-28
Star sign: Leo

Seriale
Last Scandal (MBC, 2008)
Hong Gil Dong (KBS2, 2008)
Supermom (KBS2, 2007)
Spring Waltz (KBS2, 2006)
Lovers in Paris (SBS, 2004)
Hello Franceska (MBC, 2004)
Yi San (MBC, 2003)

Filme
Monopoly (2006)
Cracked Eggs and Noodles (2004)

Legături externe 
HanCinema

Actori sud-coreeni
Sud-coreeni în viață